Джон Винсент Атана́сов (, ; , Гамильтон, штат Нью-Йорк, США — , Фредерик, штат Мэриленд, США) — американский физик, математик и инженер-электрик болгарского происхождения, один из изобретателей первого электронного компьютера.

Иностранный член Болгарской АН (1985).

Ранние годы 

Джон Атанасов родился в Гамильтоне, штат Нью-Йорк, 4 октября 1903 года. Его отец Иван Атанасов, болгарский эмигрант, был инженером-электриком; дед был убит османскими войсками после Апрельского восстания. Мать, американка Айва Луцена Парди, была учителем алгебры. Атанасов окончил гимназию в Малбори, штат Флорида, в течение двух лет с отличием в области математики. Поступил в 1921 году в университет в Гейнсвилле, Флорида, где получил диплом инженера-электрика в 1925 году. В сентябре этого же года Атанасов стал преподавать математику в Колледже штата Айова, руководил дипломными работами по физике и математике. В мае 1930 года защитил докторскую диссертацию в Висконсинском университете в Мадисоне. Работал ассистент-профессором математики и физики в Государственном колледже штата Айова.

Компьютер Атанасова — Берри 
Сначала Джон Атанасов пытался модифицировать калькулятор фирмы IBM для решения систем уравнений, но вскоре отказался. В 1937 г. он занялся созданием машины для решения больших систем линейных алгебраических уравнений. Он обратился к декану инженерного факультета с просьбой порекомендовать ему выпускника электротехнического отделения, хорошо знающего электронику, который был необходим для осуществления его идеи. Декан предложил ему Клиффорда Эдварда Берри, и тот стал аспирантом Атанасова. Они разработали и начали монтировать первый в США электронный цифровой компьютер. Атанасов назвал его Компьютер Атанасова — Берри ( — ABC). Работа Атанасова и Берри над вычислительной машиной долгое время не была широко известна, пока в 1960-х годах она не всплыла в ходе конфликта по поводу первого появления электронного компьютера. Первоначально было определено, что первым компьютером в современном смысле этого слова является ENIAC, однако в 1973 году Федеральный районный суд США постановил отозвать патент ENIAC и заключил, что ABC является первым «компьютером».

Награды 
 Орден «Кирилл и Мефодий» 1-й степени — 1970 г.
 Пионер компьютерной техники — 1984 г.
 Медаль Холли — 1985 г.
 Национальная медаль США за технологию и инновацию — 1990 г.

Литература 
 «Джон Атанасов» — Николай Бончев, Университетско издателство «Климент Охридски», София, 1990 г.
 Джон Атанасов и Клиффорд Берри
 (1988) Atanasoff: Forgotten Father of the Computer (ISBN 0813800323)
 (1988) The First Electronic Computer: The Atanasoff Story (ISBN 0472100904)
 (2010) Jane Smiley: The Man Who Invented the Computer: The Biography of John Atanasoff, Digital Pioneer (ISBN 0385527136)

Выпускники Флоридского университета
Выпускники Университета штата Айова
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Преподаватели Университета штата Айова
Математики США
Физики США
Физики XX века
Иностранные члены Болгарской академии наук
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций
Пионеры компьютерной техники
Машиностроители США
Инженеры-электрики
Почётные граждане Ямбола